Németország
Eching, település Bajorországban, Freising járásban
Eching, település Bajorországban, Landshut járásban
Eching am Ammersee, település Bajorországban, Landsberg am Lech járásban